«Бездомные твари» () — художественный телефильм в жанре триллер.

Сюжет 

Фильм повествует жуткую историю о котах-людоедах. Семья из трёх человек покупает дом с неприятным прошлым. До них в нём жила старушка — любительница кошек, погибшая при странных обстоятельствах. Однако новые жильцы не придают этому особого значения. Позже при странных обстоятельствах в подвале погибает работник связи, который чинил перегрызенный телефонный провод. Но новые жильцы замечают, что-то не так, только когда кошки почти до смерти обгрызают огромную собаку. И теперь им предстоит битва за свой дом против стаи бродячих кошек и их чёрного вожака.

Реакция критики и общественности 
Фильм получил отрицательные отзывы критиков, а также вызвал всемерное осуждение любителей животных(не только кошек). С точки зрения компетентных представителей биологической науки сюжет картины выглядит явно надуманным.

Случаи с нападениями кошек на людей единичны и более того не один из них не был отмечен групповой атакой как показано в фильме.

В ролях

Ссылки 
 
 

Фильмы-триллеры США